Eulenbach ist der Name folgender Ortschaften:
 Eulenbach (Gemeinde Vitis), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Österreich

Eulenbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Eulenbach (Aspeler Bach), rechter Zufluss des Aspeler Bachs (zur Mosel) nah dem Arkenwälderhof, Ortsgemeinde Niederfell, Landkreis Mayern-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eulenbach (Eulenbach), rechter Zufluss des Eulenbach (Swist) in Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenbach (Fischbach, Gültlingen), rechter Zufluss des Fischbachs (zum Agenbach, zur Nagold) in Gültlingen, Stadt Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Eulenbach (Fischbach, Romberg), rechter Oberlauf des Fischbachs (zum Fußenauer Kanal, zur Dornbirner Ach) bis Romberg, Stadt Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Eulenbach (Freiberger Mulde), rechter Zufluss der Freiberger Mulde in Sachsen, Deutschland
 Eulenbach (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs (zum Schwollbach) in Oberhambach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Eulenbach (Hanfbach), linker Zufluss des Hanfbachs vor Hanfmühle, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenbach (Langbach), linker Zufluss des Langbachs (zum Kyll) an der Landesgrenze bei Losheim, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen und Birkenhof, Ortsgemeinde Scheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Eulenbach (Lauter), rechter Zufluss der hier noch Wieslauter genannten Lauter bei Bobenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Eulenbach (Swist), linker Zufluss der Swist gegenüber Morenhoven, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenbach (Traunbach), linker Zufluss des Traunbachs bei Neubrücke, Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Eulenbach (Tröbesbach), linker Zufluss des Tröbesbachs nach Waltenrieth, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eulenbach (Zürichsee), westlicher Zufluss des Zürichsees bei Grützen, Gemeinde Freienbach, Bezirk Höfe, Kanton Schwyz

Siehe auch:
 Eulengraben
 Obereulenbach